Милослав Мечирж је освојио турнир. У финалу је победио Јаника Ноу резултатом 3-6, 2-6, 6-1, 6-2, 6-3.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Тенис 1989.